Kalaj hlorid se može odnositi na:
Kalaj(II) hlorid (-{SnCl2}-)
Kalaj(IV) hlorid, kalaj tetrahlorid (-{SnCl4}-)